Giles Daubeney ist der Name folgender Personen:

* Giles Daubeney (Politiker, um 1333) (um 1333–1386), englischer Ritter und Politiker
 Giles Daubeney (Politiker, 1370) (1370–1403), englischer Ritter und Politiker
 Giles Daubeney (Politiker, 1399) (1399–1446), englischer Ritter und Politiker
 Giles Daubeney, 1. Baron Daubeney (1451/2–1408), englischer Adliger, Militär und Politiker